Елизавета Фёдоровна Миронова () — снайпер 255-й бригады морской пехоты Черноморского флота, старший краснофлотец. Уничтожила не менее 34 врагов. Погибла от тяжёлого ранения полученного в ходе десантной операции при освобождении Новороссийска.

Биография 
Родилась в 1924 году в Москве.

После окончания десяти классов средней школы в 1941 году добровольно вступила в ряды Красной Армии.

Участник обороны Одессы и Севастополя в составе 1-го добровольческого отряда моряков.

Затем была снайпером 255-й Отдельной Краснознамённой бригады морской пехоты Черноморского флота.

В октябре 1942 года в боях на Туапсинском направлении в районе Горячего Ключа, за 5 дней боёв уничтожила более 20 фашистов.

В боях на Малой земле, как сообщала газета «Правда», № 192 от 2 августа 1943 года, в заметке «Огонь снайперов», на переднем крае обороны Лиза Миронова уничтожила 21 гитлеровца.

Всего, по данным разных источников, на её личном счету — от 34 до 100 уничтоженных солдат и офицеров противника.

В ночь с 9 на 10 сентября 1943 года в боях за Новороссийск в ходе Новороссийской десантной операции 255-я бригада морской пехоты высадилась в районе мыса Любви, при десантировании бригада понесла большие потери, старший краснофлотец Е. Ф. Миронова была тяжело ранена (сквозное осколочное ранение передней брюшной полости (проникающее), ранение печени).

26 сентября 1943 года в возрасте 19 лет умерла в Военно-морском госпитале № 43 (дислоцировался в городе Геленджик в доме отдыха НКВД).

Похоронена в братской могиле в Геленджике.

Сведений о наградах не имеется.

Известность 
Известна благодаря серии фотографий, которые сделал Евгений Халдей в июле 1943 года. Он же, уже после войны, однажды в Геленджике на обелиске над одной из братских могил увидев знакомое имя — вспомнил о ней, и направил письмо в газету «Комсомольская правда»:

В моем архиве много снимков, которые мне особенно дороги. Вот фото отважной девушки. Я её встретил в бригаде морской пехоты. Такой и заснял. Настоящая героиня. Зовут её Лиза Миронова, москвичка, окончила 10 классов. Этот снимок напечатан был во многих газетах. Несколько лет назад, будучи в Новороссийске, на одной из братских могил я увидел её имя. Я вспомнил все, что знал о ней, что слышал об этой удивительно смелой девушке. «Комсомольская правда» напечатала мою корреспонденцию «Девушка из морской пехоты».

С того момента фотографии Лизы Мироновой стали появляться в книгах и общесоюзной печати, например, журналах «Советский экран» (1974) и «Роман-газета» (1977) и многих других.

Их много, оказывается, женских и девичьих лиц, на военных фотографиях той поры: в гимнастерках, пилотках, с оружием и без… И под многими подписи: погибла, замучена. Вот по просьбе фотографа повернула свою гордую, красивую голову в новенькой пилотке на светлых девичьих кудрях снайпер Лиза Миронова. Подпись — «Погибла при штурме Новороссийска».

См. также 
 Васильева, Ольга Александровна — также снайпер 225-й бригады морской пехоты.

Примечания

Источники 
 Снайпер морской пехоты Лиза Миронова // Великая Отечественная война Советского Союза, 1941—1945: Фотоальбом. — : Просвещение, 1978. — С. 72.

Ссылки 
 Миронова Елизавета Фёдоровна // Советские снайперы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.
  Миронова Елизавета // Красные Соколы

Старшие краснофлотцы
Участники битвы за Кавказ
Женщины СССР — снайперы Великой Отечественной войны
Морские пехотинцы Великой Отечественной войны